Флавий Флоренций може да се отнася до:

 Флавий Флоренций (консул 361 г.)
 Флавий Флоренций (консул 429 г.)
 Флавий Флоренций (консул 515 г.)